Il doppio femminile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Dana Gilbert e Mareen Louie-Harper che hanno battuto in finale Nerida Gregory e Marie Pinterova 7-5, 7-6.

Teste di serie

 Marcie Harper /  Renáta Tomanová (semifinali)
 Ivanna Madruga-Osses /  Silvana Urroz (semifinali)

 Dana Gilbert /  Mareen Louie-Harper (Campionesse)
 Penny Johnson /  Naoko Satō (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1980